Яново може да се отнася за:

 Яново, село в България, област Благоевград;
 Яново, село в Беларус, Брестка област, Барановишки район;
 Яново, село в Русия, Алтайски край, Залесовски район;
 Яново, село в Русия, Нижегородска област, Сергачски район.

 Вижте също
 Янево, село в Косово